Vers l'avenir (, «Назустріч майбутньому»), менш відома під своєю голландською назвою Naar wijd en zijd — бельгійська націоналістична пісня, яка також була державним гімном Вільної держави Конго. Після анексії Вільної держави Конго Бельгією цей гімн був замінений на La Brabançonne, національний гімн Бельгії. Створена в 1905 року. Пісня колись використовувалася як патріотична пісня рексистським рухом. Автор тексту Жентіль Теодоор Антеуніс (1840-1907). Музику написав Франсуа Огюст Геварт (1828 - 1908).

Текст

Французька версія 
Le siècle marche et pose ses jalons,Nous marquant une étape nouvelle.
Nous le suivons et nous nous rappelonsNos aïeux et leur gloire immortelle.
Si ton sol est petit, dans un monde nouveauL'avenir qui t'appelle a planté ton drapeau.

Приспів:
Marche joyeux, peuple énergique,Vers des destins dignes de toi.
Dieu protège la libre BelgiqueEt son Roi !

Ta longue paix autant que longs combatsAu travail exerçait ta vaillance,
Et tes progrès disaient à chaque pasTon génie et ta fière endurance.
Si ta force déborde et franchit ses niveaux,Verse-la, comme un fleuve, en de mondes nouveaux !

Приспів:
Marche hardi, peuple énergique,Vers des destins dignes de toi.
Dieu saura protéger la BelgiqueEt son Roi !

Ô terre sainte, ô terre des aïeux,Leurs sueurs et leur sang t'ont pétrie,
Et loin ou près sauront leurs fils pieuxHonorer, élargir la Patrie.
Si des frères s'en vont, il en est par milliersQui, fidèles gardiens, défendront tes foyers.

Приспів:
Va sans faiblir, peuple énergique,Vers des destins dignes de toi.
Dieu saura protéger la BelgiqueEt son Roi ! Голландська версія 
Пісня називається голландською Naar wijd en zijd.De tijd spoedt heen en baken treeds de laanWaar ook nieuwere tijden ons wenkenWij volgen fier en zullen langs de baanOnze roemrijke vaderen gedenkenIs uw bodem hier kleinGinds toch wacht u een strandAls een wereld zo grootWaar uw vlag staat geplantПриспів:Immer vooruit dappere telgenMoedig en vrij vast hand in handGod omsluite in zijn zegen der BelgenVorst en landUw lange vree zowel als kamp en strijdHeeft uw vuisten gehard bij het werkenEn wat gij schiep en bouwde wijd en zijdDraagt uw eerlijke namen, uw merkenZwelt uw ader te nauwVoor het bruisende bloedLaat het stromen alomAls een vruchtbare vloedПриспів:O heil'ge grond der vaadren erve en bouwDoor hun zweet en hun bloed ons verkregenOf verre of na hen zullen hou en trouwHunne zonen bewaren in zegenWijken kinderen uit hier toch waardig geschaardZijn er duizenden steeds en beschermen den haard''

Примітки

Посилання 

Музика Демократичної Республіки Конго
Музика Бельгії
Гімни країн Африки
Пісні XIX століття